Надтока Олександр:

 Надтока Олександр Михайлович ( 1971) — український історик
 Надтока Олександр Олександрович ( 1991) — український веслувальник